Tom Jones: cantant
 Tom Jones (pilot)
 Tom Jones (novel·la): novel·la de Henry Fielding
 Tom Jones (pel·lícula): pel·lícula basada en l'anterior